Lutken se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Frederik Lütken
 Christian Frederik Lutken